

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Hrudek – część wsi Bieńdziuga w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Hrudek – część wsi Tyniewicze Duże  w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew

Zobacz też 
 Góra Świętej Doroty